Municipio de Milan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Milan (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Milan (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Milan (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Milan (condado de Erie, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Erie.